Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Flirt :
 le Flirt, en service en 1592 ;
 le , un brick de 14 canons lancé en 1782 et revendu en 1795 ;
 le , une canonnière à hélice de classe Cheerful lancée en 1856 et démolie en 1864 ;
 le , une canonnière achetée en Nouvelle-Zélande en 1862 et revendue en 1864 ;
 le , une canonnière à hélice lancée en 1867 er revendue pour démolition en 1888 ;
 le , un destroyer de  lancé en 1897 et coulé en 1916.

Flirt